Skavlan ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Skavlan (1847–1920), norwegischer Schriftsteller
 Einar Skavlan (1882–1954), norwegischer Journalist
 Fredrik Skavlan (* 1966), norwegischer Moderator
 Harald Skavlan (1854–1908), norwegischer Ingenieur
 Jenny Skavlan (* 1986), norwegische Schauspielerin
 Olaf Skavlan (1838–1891), norwegischer Literaturhistoriker
 Merete Skavlan (* 1920), norwegische Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Petter Skavlan (* 1956), norwegischer Drehbuchautor

Skavlan steht für:
 Skavlan (Fernsehsendung), norwegisch-schwedische Talkshow